De International Darts Open 2019 was de twaalfde van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2019. Het toernooi werd gehouden van 13 tot en met 15 september in Riesa, Duitsland.

Gerwyn Price won het toernooi door in de finale Rob Cross met 8-6 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £140,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 25 juni 2019. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van zes kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 2 augustus, zes naar de European Tour Card Holder Qualifier van 2 augustus, twee naar de West/South European Associate Member Qualifier van 12 september (2019-12 PDCR), vier naar de Host Nation Qualifier, eveneens op locatie gehouden daags voor het toernooi, één naar de Nordic & Baltic Qualifier van 24 augustus (2019-12) en een van de East European Qualifier van 25 augustus (2019-12). 

James Wade (7) trok zich terug vóór de loting waardoor Steve Beaton geplaatst werd.
Michael van Gerwen (1) en Dave Chisnall (4) waren afwezig. De hoogstgeplaatste qualifiers Jeffrey de Zwaan en Jamie Hughes werden als vijftiende en zestiende geplaatst. Daardoor konden twee extra Host Nation Qualifiers meedoen.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2019
PDC Pro Tour
Sportevenement in Saksen